Hilvarenbeek (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Hilvarenbeek (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
de vroegere heerlijkheid Hilvarenbeek